Weisham ist der Ortsname von

 Weisham (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weisham (Eggstätt), Ortsteil der Gemeinde Eggstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weisham (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Weishan